Grubegg bezeichnet folgende Orte:

 Grubegg (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortsteil von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Grubegg (Gemeinde Gnas), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grubegg (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortsteil von Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark
 Grubegg (Gemeinde Kappl), Ortsteil von Kappl, Bezirk Landeck, Tirol

 Schloss Grubegg, Schloss in Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Grubeck